Суровцево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добринского сельского поселения. Население составляет 20 жителей (2007 год).
 
Расположена в северной части области в 48 км к северу от Духовщины, в 7 км севернее автодороги  Смоленск — Нелидово. В 55 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Никитинка на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района